Svend Erik Kristensen er navnet på flere personer:
 Svend Erik Kristensen (maratonløber) (født 1956) – dansk maratonløber
 Svend Erik Kristensen (amtsborgmester) (1932-2001) – amtsborgmester i Ringkjøbing Amt 1992-1996